

Wydarzenia 

 budowa Bazyliki Emiliańskiej na forum Romanum